Луций Юлий Мессала Рутилиан () — римский политический деятель второй половины II века.

Биография 
О происхождении Рутилиана не осталось никаких сведений. Из одного сохранившегося фрагментарно военного диплома, обнаруженного в Нижней Паннонии, следует, что в 192 году Рутилиан занимал должность консула-суффекта вместе с Гаем Эмилием Севером Кантабрианом. Кроме того, его идентифицируют с неким Рутилианом, упоминаемым в письме императора Каракаллы от 215 года в качестве консуляра Ликии. П. М. М. Леуниссен полагает, однако, что он был консуляром Киликии. Дальнейшая биография Рутилиана неизвестна.

Литература 
 Guido Migliorati. Iscrizioni per la ricostruzione storica dell’impero romano: da Marco Aurelio a Commodo. EDUCatt — Ente per il diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica, 2014. р. 65.
 Mainz (Rhineland-Palatinate, Germany) Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung, West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung. Archäologisches Korrespondenzblatt, Том 33, Выпуски 1-4. Verlag P. von Zabern., 2003. р. 266.